Zkratka ČOV má více významů:
 Československý olympijský výbor 
 Český olympijský výbor
 Čistírna odpadních vod

Externí odkazy 
 

Zkratky